Yamato kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Yamato (glaciär i Antarktis),

Japan 

 Yamato, Kagoshima, kommun, Kagoshima prefektur,  

Robotskapade Antarktisförgreningar